

Niemcy 
 Thum − miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Thum − dzielnica gminy Kreuzau, w powiecie Düren, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia

Osoby  
 Gregor Thum − niemiecki historyk